Jesús del Gran Poder puede referirse a:

Religión

 Hermandad de Jesús del Gran Poder (Sevilla): Hermandad de cofrades de Sevilla.
 Jesús del Gran Poder (Sevilla): Titular de la hermandad sevillana.
 Basílica del Gran Poder: Sede de la hermandad sevillana.
 Hermandad de Jesús del Gran Poder (Dos Hermanas): Hermandad de cofrades de Dos Hermanas.
 Hermandad del Gran Poder (Tocina): Hermandad de cofrades de Tocina.
 Hermandad del Gran Poder y de la Esperanza Macarena (Madrid): Hermandad de cofrades de Madrid.
 Hermandad del Gran Poder y la Esperanza Macarena (Barcelona): Hermandad de cofrades de Barcelona.
 Jesús del Gran Poder (Quito): Escultura de la escuela quiteña.
 La festividad de Jesús del Gran Poder o Fiesta del Gran Poder: Una fiesta religiosa de Bolivia.

Aviación

Jesús del Gran Poder (avión): avión del tipo Breguet XIX.
Vuelos del "Jesús del Gran Poder": raid hecho por la aviación española.

Otros

Feria de Quito "Jesús del Gran Poder": feria taurina de la ciudad de Quito.